Robert Kerr, Bob Kerr, Bobby Kerr, Robbie Kerr
 Robert Kerr (1757–1813) – szkocki pisarz, tłumacz i zoolog
 Bob Kerr (1875–1943) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Bobby Kerr, Robert Kerr (1882–1963) – kanadyjski lekkoatleta, olimpijczyk
 Robert S. Kerr (1896–1963) – amerykański polityk, senator i gubernator Oklahomy
 Robert P. Kerr (1892–1960) – amerykański reżyser
 Robert S. Kerr (1917–1988) – amerykański duchowny Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych, biskup
 Bobby Kerr (1929–2012) – szkocki piłkarz
 Bob Kerr (1939–2007) – irlandzki krykiecista, prezes irlandzkiego związku krykieta
 Bobby Kerr (ur. 1947) – szkocki piłkarz
 Robert S. Kerr (ur. 1950) – amerykański polityk, wicegubernator Oklahomy
 Bobby Kerr (ur. 1960) – irlandzki przedsiębiorca, właściciel i prezes Insomnia Coffee Company
 Robbie Kerr, Robert Byers Kerr (ur. 1961) – australijski krykiecista
 Robbie Kerr, Robert Kerr (ur. 1979) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Bobby Kerr – amerykański jeździec, trener i rzemieślnik